Михайлов Микола Іванович (*1948) — радянський футболіст, нападник.
 Михайлов Микола Миколайович (1903—1936, Ташкент) — український бандурист, диригент.
 Михайлов Микола Миколайович (міністр УРСР)
 Михайлов Микола Олександрович (1906—1982) — радянський партійний і державний діяч.
 Михайлов Микола Федорович (1902—1969) — радянський театральний актор, режисер і педагог, народний артист РРФСР.
 Михайлов Микола (кінорежисер) — український кінорежисер.

Примітки